Yliputaanjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yliputaanjärvet (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Yliputaanjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749678-174035), sjö i Kiruna kommun, 
Yliputaanjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749689-174076), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn